Ужа — название населённых пунктов и рек:

Белоруссия 
 Ужа — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Ужа — деревня в Трубчевском районе Брянской области.
 Ужа — река в Смоленской области, левый приток Днепра.